Douglas Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Douglas Park (Illinois), im Whiteside County
 Douglas Park (Kalifornien), im Del Norte County
 Douglas Park (Virginia), Stadtteil von Portsmouth

Douglas Park ist der Name folgender Personen:
 Douglas Park (Künstler) (* 1972), britischer Künstler und Autor 

Douglas Park steht für:
 Douglas Park (Stadion), ein Fußballstadion in Hamilton, Schottland 
 New Douglas Park, ein Fußballstadion in Hamilton, Schottland